Пламб — английская фамилия. Известные носители:
 Пламб, Ив (1958) — американская актриса, кинопродюсер, певица и художница.
 Пламб, Майкл (1940) — американский конник.